Bhasker Sharma es un médico y profesor indio. Recibió el premio al Mejor Médico Homeópata en 2007.Por su trabajo durante la pandemia de COVID-19 fue felicitado en 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump.Sharma es profesor de homeopatía en la Universidad Globe Eagle (Estados Unidos), y es además consultor homeopático. También es el jefe de WAC People Health Care Uttar Pradesh.

Referencias 

Personas vivas
Médicos de India
Homeópatas de Estados Unidos
Profesores de universidades de Estados Unidos